Наки — многозначный термин.

 Наки — муниципалитет в Бразилии.
 Али-Наки (XVII век) — персидский художник.
 Наки, Дениз (род. 1989) — немецкий футболист, полузащитник.
 Наки, Майкл (род. 1993) — российский блогер и журналист.

См. также 
 Лаго-Наки
 Наки сумо
 Накия